Marco Formentini – nuotatore italiano
 Marco Formentini – politico italiano
 Marco Formentini – storico italiano